Медісон Хаббелл  — американська фігуристка, що виступає у танцях на льоду, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів світу.

Спортивні результати 
(У парі з Закарі Донохью)

(У парі з Крістоферером Хаббеллом)

Посилання 
 

Фігуристки США
срібні олімпійські медалісти США
бронзові олімпійські медалісти США
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2018
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022
Спортсмени з Мічигану